Ian Standish Monteith Hamilton (1853–1947), général britannique ;
 Ian Robertson Hamilton (1925-2022), nationaliste écossais ;
 F. E. Ian Hamilton (1937-2002), géographe anglais ;
 Ian Hamilton (1946-), écrivain canadien.